La bataille de Gwen Ystrad eut lieu en 575 ap. J.-C., peut-être près de Wensleydale, dans le comté anglais du North Yorkshire. Elle est surtout connue grâce au poème du célèbre barde écossais Taliesin.

Contexte 
Urien ap Cynfarch, le Roi de Rheged (probablement Cumbria et/ou Galloway), était le plus puissant dirigeant britannique de ce temps, c'était aussi un grand chef de guerre. Il apparait qu'il forgea une alliance du Nord avec les rois brittoniques en 570 en unissant les armées de Rhydderch Hael de Strathcylde, Gwallog ap Llaennog d'Elmet et de Morcant (peut-être de Bryneich) pour s'opposer au développement des royaumes angliens de Bernicie et de Deira, et la bataille fit peut-être partie de cette campagne.

Le combat 
Dans le poème, la bataille a lieu sur la banque de gravier du « Garanwynyon de Rivière » où Urien a férocement attaqué ses ennemis « à la pierre blanche de Galystem ». La « rage d'Urien était une lame » et les Bretons sortirent vainqueurs du combat. Leurs adversaires exacts ne sont pas mentionnés, mais leur chef était probablement Ida ou plus probablement un de ses fils, Théodric de Bernicie étant le candidat le plus probable, étant donné les dates approximatives de la bataille et de son règne.

Bataille impliquant l'Écosse
Guerre chez les Celtes
Gwen Ystrad
Bataille de 575